Att döda ett barn kan syfta på:

 Att döda ett barn – en novell av Stig Dagerman, publicerad första gången 1948

Filmer
 Att döda ett barn (1953) –  svensk kortfilm från 1953 i regi av Gösta Werner
 Att döda ett barn (2003) – en svensk/finsk kortfilm från 2003 i regi av Björne Larsson och Alexander Skarsgård